Larenz ist der Familienname von:

 Carl Larenz (1798–1876), deutscher Gutsbesitzer und Politiker
 Karl Larenz (1903–1993), deutscher Zivilrechtler und Rechtsphilosoph